Njord kan syfta på:
 Njord – en fornnordisk gud
 Njord (isbrytare) – en isbrytare
 Njord (musikgrupp) – en musikgrupp
 Njord (album) – ett musikalbum från 2009 av Gothic metalbandet Leaves' Eyes
 Återförsäkrings AB Njord – ett svenskt försäkringsbolag
 Njord Valley – en dal i Antarktis
 4213 Njord – en asteroid